Marie-Alexandra de Bade (en allemand : ), princesse de Bade puis, par son mariage, princesse de Hesse-Cassel, est née le  à Salem, dans le grand-duché de Bade, et morte le  à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Fille du chancelier Max de Bade et épouse du prince Wolfgang de Hesse-Cassel, c'est une princesse allemande liée au régime nazi.

Famille 
La princesse Marie-Alexandra est la fille du margrave Max de Bade (1867-1929), dernier chancelier de l'Empire allemand, et de son épouse la princesse Marie-Louise de Hanovre (1879-1948).

Par son père, Marie-Alexandra est donc la petite-fille du prince Guillaume de Bade (1829-1897) et de son épouse la princesse Marie Maximilianovna de Leuchtenberg (1841-1914) tandis que, par sa mère, elle descend du prince Ernest-Auguste de Hanovre (1845-1923), duc de Cumberland, et de sa femme la princesse Thyra de Danemark (1853-1933).

Le , Marie-Alexandra épouse, à Salem, le prince Wolfgang de Hesse-Cassel (1896-1989), fils du landgrave Frédéric-Charles de Hesse-Cassel (1868-1940), éphémère roi de Finlande sous le nom de Charles  en 1918, et de son épouse la princesse Marguerite de Prusse (1872-1954). 

De ce mariage, ne naît aucun enfant.

Biographie 
Fille du dernier chancelier impérial, la princesse Marie-Alexandra de Bade voit le jour au château de Salem le . En 1924, elle épouse le prince Wolfgang de Hesse-Cassel. Les familles des deux jeunes gens sont intimement liées et le père et le beau-père de Marie-Alexandra sont amis depuis leur adolescence. 

Alors que sa famille est réputée pour son libéralisme et que son frère, le margrave Berthold de Bade, reste à l'écart du régime nazi, Marie-Alexandra rejoint le NSDAP le . Elle suit ainsi l'exemple de son époux, qui a quant à lui adhéré au parti d'Adolf Hitler en 1932. 

La princesse est, par ailleurs, active au sein de la NS-Frauenschaft (« la Ligue nationale-socialiste des femmes »), avec laquelle elle participe à de nombreuses opérations charitables. C'est d'ailleurs en participant à une action en direction des victimes des bombardements américains contre Francfort qu'elle trouve la mort, dans la nuit du 29 au . Elle périt alors écrasée sous le poids d'un bâtiment, événement qui laisse sa dépouille à peine identifiable lorsqu'elle est retrouvée.

Odonyme 
À Karlsruhe, la  a été baptisée ainsi en l'honneur de la princesse en 1907.

Quartiers de Marie-Alexandra

Bibliographie 
 .

Liens externes

Références 

Maison de Bade
Personnalité du Parti national-socialiste des travailleurs allemands
Naissance en août 1902
Naissance à Salem (Bade-Wurtemberg)
Naissance dans le grand-duché de Bade
Décès en janvier 1944
Décès à Francfort-sur-le-Main
Décès dans la province de Hesse-Nassau
Décès à 41 ans
Épouse du prétendant au trône de Finlande
Princesse de Bade
Décès dans le Troisième Reich